Lucio Battisti Vol. 4, een muziekalbum van de Italiaanse zanger Lucio Battisti uit 1971
 Vol. 4 (Black Sabbath), een muziekalbum van de Engelse band Black Sabbath uit 1972
 Volume 4: Hard Walls and Little Trips, een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 1998
 Jock Jams, Volume 4, een muziekalbum van de Amerikaanse Dance-serie Jock Jams uit 1998
 BYO Split Series, Vol. 4, een muziekalbum van BYO Records met The Bouncing Souls en Anti-Flag uit 2002
 Volume 4 (Joe Jackson), een muziekalbum van de Britse zanger Joe Jackson uit 2003
 Vol. 4 (Lullacry), een muziekalbum van de Finse band Lullacry uit 2005
 Warts and All: Volume 4, een live muziekalbum van de Amerikaanse band moe uit 2005
 Anjunabeats Volume Four, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2006
 Volume IV: The Lions of Love een muziekalbum van de Canadese rockband Two-Minute Miracles uit 2007
 All hope is gone, Volume 4 genoemd tijdens de opnames, een muziekalbum van de Amerikaanse Slipknot uit 2008
 Volume 4: Songs in the Key of Love & Hate, een muziekalbum van de Amerikaanse band Puddle of Mudd uit 2009
 Glee: The Music, Volume 4, een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2010
 Glee: The Music, Season 4, Volume 1, een muziekalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2012
 Anjunadeep:04, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2012